QEN steht für:
 Ny-Ålesund Airport (IATA-Code), Flugplatz von Ny-Ålesund auf der Insel Spitzbergen im norwegischen Verwaltungsbezirk Svalbard

Qen steht für:
 Qen, altägyptischer Künstler der 19. Dynastie (Neues Reich) im TT4 in Theben-West

Abkürzung